NLG est un code, qui signifie :
 florin, la monnaie des Pays-Bas, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ; maintenant remplacée par l'euro

NLG est l'abréviation - non officielle - de :
 Noisy-le-Grand, ville de la Seine-Saint-Denis

Code